

La carriera con i Gemelli DiVersi
Cresciuto artisticamente nella nota crew milanese Spaghetti Funk (fondata nel 1994 dal leader degli Articolo 31 J-Ax, dal writer Raptuz e dal rapper Space One, ispirati da un'idea di Franco Godi), Thema inizia la sua carriera negli anni novanta, come membro de La Cricca, insieme al DJ THG. Nel 1996 esordisce con il brano Spaghetti Funk feat. gli Articolo 31. Due anni più tardi La Cricca decide di fondere le proprie produzioni con quelle di un altro duo, i Rima Nel Cuore, formato dal rapper Grido e il cantante Strano. Nascono così i Gemelli DiVersi.

Il 28 agosto del 1998 esce il loro primo singolo (Un attimo ancora, interpolazione di Dammi solo un minuto dei Pooh), che precede l'album Gemelli DiVersi. Quest'ultimo conquista subito il disco di platino, con oltre  copie vendute. Nello stesso anno il gruppo apre i concerti degli Articolo 31 nel "Nessuno" tour, integrandosi perfettamente nell'ambiente. Nel 2000 esce l'album 4x4,che ottiene il disco di platino vendendo oltre  copie, dal quale vengono estratti i singoli Musica (che occupa i primi posti delle classifiche radiofoniche per un'intera estate), Chi sei adesso e Anima Gemella.

Nel 2001 esce l'album live in edizione speciale limitata Come piace a me, contenente anche un brano inedito intitolato come l'omonimo album. Nello stesso anno i Gemelli DiVersi vengono chiamati come supporter per le tappe italiane dello "Stile Libero Tour" di Eros Ramazzotti. Nel 2002 pubblicano Fuego, anticipato dal singolo Tu no. Il secondo singolo estratto è Mary. Il brano ottiene un grandissimo successo radiofonico-televisivo, occupando per circa otto mesi i primi posti delle classifiche e regalando alla band l'importante riconoscimento di Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards 2003. Fuego si aggiudica il doppio disco di platino con oltre  copie vendute.

Il 22 ottobre 2004 viene pubblicato Reality Show che ottiene il disco di platino vendendo oltre  copie, dal quale vengono estratti i singoli A Chiara Piace Vivere, Un altro ballo, Prima o Poi e Fotoricordo. L'album viene rimesso sul mercato nel 2005 in versione dual-disc, con l'aggiunta dei video dei singoli (ispirati alla trilogia di Ritorno al futuro) e tre canzoni registrate live durante il concerto del 28 aprile 2005 all'Alcatraz di Milano. Nel luglio del 2005 i Gemelli DiVersi partecipano al Live 8, importante campagna musicale a livello mondiale con l'obiettivo di sensibilizzare i leader politici ai problemi del Terzo Mondo.

Nel 2006 vengono invitati ad esibirsi durante un festival musicale a Toronto, dove propongono un mix dei loro successi, mandando la folla in delirio. Negli stessi anni MTV affida loro la conduzione di due edizioni del programma Pimp My Wheels, versione italiana del format americano Pimp My Ride, nel quale recuperano mezzi di trasporto malconci per "pimparli" e renderli oggetti unici e personalizzati. Nel 2006 vengono premiati ai TRL Awards come Best Riempipiazza e nello stesso anno vincono anche i Nickelodeon Kids' Choice Awards di Nickelodeon come migliore band italiana.

L'8 giugno del 2007 esce BOOM!, album contenente la track Ancora un po''', utilizzata come colonna sonora del film Notte prima degli esami - Oggi. BOOM! ottiene il disco d'oro, raggiungendo le oltre  copie vendute. Il 28 agosto 2008 i Gemelli DiVersi festeggiano i loro primi dieci anni di carriera. Nel 2009 partecipano al Festival di Sanremo presentando il singolo Vivi per un miracolo.

Il 20 febbraio 2009 esce Senza fine 98-09 - The Greatest Hits. Nell'album sono inclusi la rivisitazione in chiave rock di B-boy Band in collaborazione con i Rezophonic e il nuovo pezzo della Spaghetti Funk intitolato Senza fine. A maggio del 2009 i Gemelli DiVersi vengono premiati come Italians Do It Better durante gli MTV TRL Awards. Il 13 luglio 2012 esce Per farti sorridere, singolo che precede Tutto da capo, nuovo e attesissimo album di inediti. Tutto da capo debutta alla prima posizione della classifica FIMI. Nella primavera del 2014 intraprende insieme a Strano una tournée sotto il nome di 2 Gemelli DiVersi. Ad accompagnarli una band composta da tre elementi e una DJ.

Nel 2015 Thema, insieme a Strano, decide di continuare con il progetto Gemelli DiVersi e ripartono in tour nella primavera ed estate dello stesso anno. A ottobre entrano in studio per la registrazione di nuovo materiale inedito per un nuovo album che sarà pubblicato entro autunno 2016. Il 22 settembre 2016 esce La fiamma, primo singolo che anticipa l'uscita del nuovo album, accompagnato dal video girato da Luca Tartaglia e Fabrizio Conte. Il 21 ottobre 2016 viene messo sul mercato il CD dei Gemelli DiVersi intitolato Uppercut, che segna il ritorno dopo tre anni e traccia un nuovo percorso musicale della band stessa che si avvicina sempre più al pop internazionale. Il CD entra in classifica al nono posto. A novembre è prevista la release del web video della title track Uppercut. A luglio 2018 Thema collabora con l'artista emergente Lacatus nella traccia "Come su netflix" del quale hanno girato anche il videoclip. A settembre 2018 i Gemelli DiVersi collaborano con il gruppo Il Pagante nella traccia "La triste storia dei ragazzi di provincia" prodotta da Merk and Kremont presente nell'album Paninaro 2.0.

Impegno calcistico
Dal 1990 al 1998 ha militato nei campionati di Eccellenza e di Promozione in Lombardia. Nel 2005 ha conseguito l'abilitazione di Istruttore di Scuola Calcio Figc. Dal 1998 ha inoltre collezionato 37 presenze in campo con la maglia della Nazionale italiana cantanti, realizzando 5 goal nel ruolo di centrocampista. Ha giocato con la Nazionale Calcio TV e con il Maifredi Team, in compagnia di grandi ex calciatori di serie A.

 Accanto all'amore per il calcio, Thema ha da sempre una forte passione per la musica hard rock e classic metal anni Ottanta. 

 Discografia 
 Con i Gemelli DiVersi 

 Collaborazioni 
 1998: Articolo 31 ft. Grido, Thema, Space One - Spaghetti Funk 1997: DJ Enzo ft. Thema, Grido - Ricorda - Tutti per uno 1998: Articolo 31 ft. Thema, Grido, Space One - Vai Bello - Nessuno 1998: Articolo 31 ft. Thema, Space One - Non c'è Sveglia - Nessuno 1999: Articolo 31 ft. Thema, Grido - Il Mio Consiglio - Xché sì! 2001: Space One ft. Grido, Thema, J-Ax e Posi Argento - A.A.D.D.S.S - Il cantastorie 2002: Articolo 31 ft. Thema, Space One e Tony Fine - Passa il funk - Domani smetto 2007: Space One ft. J-Ax, Grido, Thema e Thg - Amici un cazzo - Il ritorno''
2018: Lacatus ft. Thema "Come su Netflix"
2018: Il Pagante ft.Gemelli Diversi "La triste storia dei ragazzi di provincia" (Paninaro 2.0)

Note

Voci correlate 
 Francesco Stranges
 Gemelli DiVersi
 Spaghetti Funk

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Autori partecipanti al Festival di Sanremo